Hartung:
 Georg Hartung
 Hans Hartung
 Paulo César Hartung (Gomes)

 Caseolus hartungi